Friederike – forma tedesca del nome proprio di persona italiano Federica
538 Friederike – asetroide della fascia principale
Friederike – film del 1932 diretto da Fritz Friedmann-Frederich

Pagine correlate
Frederica